Попереченское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Попереченское сельское поселение — входит в Котельниковский район

Кемеровская область
 Попереченское сельское поселение — входит в Юргинский район